Forchheim, une commune de Bade-Wurtemberg, Allemagne
 Forchheim, une ville de Bavière, Allemagne
 Arrondissement de Forchheim en Bavière